Toto je seznam obcí v departementu Ain ve Francii, jichž je celkem 419:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Ain